Die UK Open Qualifiers 2015 waren eine Reihe von Qualifikationsturnieren im Dartsport. Sie bestanden aus sechs Qualifikationsrunden im Vorfeld der UK Open 2015, welche an zwei Wochenenden ausgetragen wurden. Die dortigen Ergebnisse wurden in einer eigenen Rangliste, der UK Open Order of Merit, festgehalten. Die Besten dieser Rangliste nach den acht Turnieren waren automatisch für die UK Open Anfang März des Jahres 2015 qualifiziert.

Die UK Open Qualifiers waren ebenfalls Bestandteil der PDC Pro Tour 2015.

Bedeutung der Qualifikationsturniere 

Bei jedem der sechs Qualifiers erhielten die Spieler ihrem Ergebnis entsprechend Preisgelder, die in die UK Open-Rangliste einflossen. Zum Abschluss der sechs Qualifiers ergab sich eine Rangliste aller Spieler, nach der die Teilnehmer und die Setzliste der finalen UK Open bestimmt wurden.

Austragungsorte 
Die dreizehnte Saison der UK Open Qualifiers fand wie schon 2014 nur in der englischen Stadt Wigan statt.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde wie folgt verteilt:

Ergebnisse 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der UK Open Qualifiers ab dem Viertelfinale.

UK Open Qualifier 1 
Datum: 6. Februar 2015
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 2 
Datum: 7. Februar 2015
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 3 
Datum: 8. Februar 2015
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 4 
Datum: 20. Februar 2015
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 5 
Datum: 21. Februar 2015
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 6 
Datum: 22. Februar 2015
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

Deutschsprachige Teilnehmer 
Im Folgenden werden die Ergebnisse aller Deutschsprachigen Teilnehmer aufgelistet.

Einzelnachweise 

2015
PDC Pro Tour 2015